Le nom Paul Sanders est porté par plusieurs personnalités :
 Paul Sanders (né en 1957), un footballeur belge ;
 Paul Sanders (né en 1962), un athlète britannique ;
 Paul Sanders (né en 1967), un historien britannique.

Voir aussi